Kandaru (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven
 Kandaru (Thaa-atol), een eiland van het Thaa-atol, Maldiven